Kåtalammstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kåtalammstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (3,37 ha)
Kåtalammstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (5,09 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn